Rilwan Hassan (Lagos, 9 de fevereiro de 1991) é um futebolista nigeriano que atua como meio-atacante pelo Hamarkameratene.

Hassan ficou conhecido no futebol dinamarquês pela sua longa passagem com mais de 200 jogos pelo Midtjylland. 

Naturais de Lagos (Nigéria)
Futebolistas da Nigéria
Futebolistas do Football Club Midtjylland